Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины   (АсМАП Украины)  — договорное объединение, задачей которого является постоянная координация хозяйственной деятельности предприятий, которые объединились для работы, в том числе в системе МДП. АсМАП Украины создана в конце 1991 года.

Ассоциация способствует развитию перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом, в том числе в международном сообщении, представляет интересы своих участников в органах государственной власти, международных организациях, защищает права участников, обеспечивает связи с общественностью.

Одна из основных задач АсМАП Украины — представление интересов участников Ассоциации и отстаивания их прав в Международном Союзе Автомобильного Транспорта (МСАТ).

Участие в Ассоциации не ограничивает её участников в коммерческой, общественной и любой другой деятельности, не запрещенной законодательством. Участники Ассоциации с правом решающего голоса имеют равные права и обязанности с учредителями Ассоциации.

Председателем Совета АсМАП Украины, Президентом АсМАП Украины (избранным Общим собранием участников АсМАП Украины) является заслуженный работник транспорта Украины, кандидат технических наук, академик Транспортной академии Украины, Костюченко Леонид Михайлович.

Ссылки 
 Ассоциация Международных Автомобильных перевозчиков Украины. Проверено 2010-08-14.

Транспортные ассоциации
Автомобильный транспорт Украины
Общественные организации Украины